Alan Gordon (calciatore 1944) – calciatore scozzese
 Alan Gordon (calciatore 1981) – calciatore statunitense
 Alan Gordon (compositore) – compositore statunitense
 Alan Gordon (scrittore) – scrittore statunitense